V comme vengeance est une série télévisée franco-allemande diffusée en France du  au .

Films-Distribution 
 Un amour tardif (13/06/1989) de Patrick Jamain; avec Roger Souza
L'Étrange Émilie Albert (20/06/1989) de Claude Boissol ; avec Françoise Arnoul, Bernard Fresson, Andréa Ferréol
 La Tendresse de l'araignée (16/10/1990) de Paul Vecchiali ; avec Bernadette Lafont, Gérard Sandoz
Une table pour six (23/10/1990) de Gérard Vergez
 Le Bonheur des autres (30/10/1990) de Charles Bitsch ; avec Claude Jade, Roger Mirmont, Féodor Atkine
Au-delà de la vengeance (20/11/1990) de Renaud Saint-Pierre ; avec Philippe Caroit, Vania Viliers
 Vol d'enfant (11/12/1990) de Luc Béraud ; avec Claire Nebout, Luc Thuillier et Laure Killing
 Plagiat et Meurtre (22/01/1991) de Bernard Queysanne ; avec Françoise Arnoul, Hubert Deschamps, Dominique Maurin
 Dérapages en blouses blanches ou les Limites du partage (12/02/1991) de Jean Hennin ; avec Marc de Busschère et Thierry Nicolas.
 Le Billard écarlate (21/05/1991) de Bernard Queysanne ; avec Ann-Gisel Glass, Paul Barge, Hélène Vincent
 La Ville dans la forêt (14/01/1992) de Guy Jorré ; avec Anny Romand, Jean-François Poron 
Champ clos (02/06/1992) de Claude Faraldo ; avec Inge Meysel, Hildegard Knef, Micheline Presle
 Suite en noir (24/10/1992) de Jean-Pierre Marchand ; avec Yves Beneyton, Caroline Jacquin et Thierry Rey
Manipulations (21/11/1992) d'Andy Bausch; avec Gudrun Landgrebe, Hark Bohm, Otto Sander, Matthew Burton, Hark Bohm

Liens externes 
 

Série télévisée créée en 1989
Série télévisée disparue en 1992
Série télévisée allemande des années 1980
Série télévisée allemande des années 1990
Série télévisée française des années 1980
Série télévisée française des années 1990